Порше́ () — муніципалітет у Франції, в регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на північний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Ам'єна, 17 км на південний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

2010 року в муніципалітеті нараховувалося 111 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 322,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Порше на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Порше на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза